Michael Hartmann est le nom porté par :
 Michael Hartmann (né en 1952), sociologue ;
 Michael Hartmann (né en 1963), homme politique ;
 Michael Hartmann (né en 1974), footballeur.